Slovo emise (z lat. e-mitto, vydávám, vysílám, vypouštím) má více významů:

Obecně
 vydávání, vysílání, vypouštění. Věc, která emituje, je emitor, kdežto je-li to fyzická nebo právnická osoba, nazývá se emitent.

Ekonomie
 emise peněz obecně – jedna ze základních funkcí bank v ekonomice (emitenty jsou komerční banky)
 měnová báze
 měnové agregáty
 peněžní multiplikátor
 emise bankovek (emitentem je centrální banka)
 emise poštovních známek (emitentem je pošta)
 emise cenných papírů (emitentem cenných papírů je firma)

Ekologie
 emise (ekologie) – uvolňování polutantů (např. výfukové plyny, oxidy uhlíku, popílek, lehký polétavý prach, oxidy dusíku, oxidy síry), vznikající nejčastěji spalováním.
 hluk
 smog
 světelné znečištění

Fyzika
 emise částic – proces vysílání částic (záření) látkou, nejčastěji emise elektronů.
 emise (telekomunikace) – rádiové vysílání
 termoelektronová emise, tedy tzv. Edisonův efekt
 Termoemise čili tepelná emise
 světelná emise
 Fotoelektrický jev, jinak též fotoelektrická emise
 sekundární emise
 autoemise
 evokované otoakustické emise – neinvazivní objektivní metoda vyšetření sluchu

Biologie
 emise – první fáze samčí ejakulace. Při emisi dochází k vytlačení testikulární tekutiny z nadvarlete do zadní části močové trubice

Externí odkazy